

Endoparaziták

Mikrobiológia